Malcolm Spence (ur. 1936) – jamajski lekkoatleta
 Malcolm Spence (1937-2010) – południowoafrykański lekkoatleta